Kuran Wa Munjan är en flygplats i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Badakhshan, i den nordöstra delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Kabul. Kuran Wa Munjan ligger  meter över havet.

Terrängen runt Kuran Wa Munjan är huvudsakligen mycket bergig. Kuran Wa Munjan ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer söder om Kuran Wa Munjan. Runt Kuran Wa Munjan är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer..

Trakten runt Kuran Wa Munjan består i huvudsak av gräsmarker.  subarktiskt inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Badakhshan (provins)